Fokino (oblast Brjansk), stad in de Russische oblast Brjansk
 Fokino (kraj Primorje), gesloten stad in de Russische kraj Primorje
 Fokino (Mari El), dorp (posjolok) in de Russische autonome republiek Mari El